Coexist peut désigner :
 Coexist, un album de rock du groupe The xx, sorti en 2012 ;
 Coexist, une image créé en 2000 par Piotr Młodożeniec, un designer graphique polonais.

Voir aussi 
 , une organisation caritative basée à Londres, qui vise à améliorer les relations entre les personnes de différentes religions